Heiligenkreuz (qui signifie « Sainte Croix » en allemand) est le nom de plusieurs communes autrichiennes :
 Heiligenkreuz en Basse-Autriche
 L'abbaye de Heiligenkreuz s'y trouve
 Heiligenkreuz im Lafnitztal, dans le Burgenland
 Heiligenkreuz am Waasen, dans la Styrie